Марево може да се односи на:

 Марево (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ,
 Марево (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.